Испанската Уикипедия () е версията на испански език в Уикипедия. Тя стартира през май 2001 г. и достига 100 000 статии през март 2006 г. Към юни 2010 е седма по брой на статии Уикипедия. През май 2010 Испанската Уикипедия достига 600 000 статии.

Посещаемост 

Уикипедия
Испански език